Gymnodoris — рід голозябрових молюсків родини Polyceridae. Здебільшого це хижі молюски, які харчуються, зокрема, іншими голозябровими і морськими слимаками.

Види 
Рід включає такі види:

 Gymnodoris alba ()
 Gymnodoris amakusana ()
 Gymnodoris arnoldi ()
 Gymnodoris aurita ()
 Gymnodoris bicolor ()
 Gymnodoris brunnea 
 Gymnodoris ceylonica ()
 Gymnodoris citrina ()
 Gymnodoris coccinea ()
 Gymnodoris crocea ()
 Gymnodoris impudica ()
 Gymnodoris inariensis 
 Gymnodoris inornata ()
 Gymnodoris kouaouae ()
 Gymnodoris maculata 
 Gymnodoris marginata ()
 Gymnodoris nigricolor 
 Gymnodoris okinawae 
 Gymnodoris pattani 
 Gymnodoris plebeia ()
 Gymnodoris pseudobrunnea 
 Gymnodoris rubromaculata ()
 Gymnodoris striata ()
 Gymnodoris subflava 
 Gymnodoris subornata 
 Gymnodoris tuberculosa

Примітки 

Голозяброві
Роди молюсків